Mecopodinae — подсемейство кузнечиков.

Распространение 
Встречаются в Южной Америке, Афротропике, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Описание 
Форма переднеспикни простая (без задних выступов, как у близкого подсемейства Phyllophorinae). Голова опистогнатическая. Стридуляционный аппарат развит. Яйцеклад незазубренный. Простернум вооружён парой шипиков.

Классификация 
Около 60 родов. Близки к Phyllophorinae

 Aprosphylini Naskrecki, 1994
 Aprosphylus Pictet, 1888
 Cedarbergeniana Naskrecki, 1994
 Ewanella Naskrecki, 1994
 Griffiniana Karny, 1910
 Pseudosaga Brancsik, 1898
 Zitsikama Péringuey, 1916
 Leproscirtini Gorochov, 1988
 Leproscirtus Karsch, 1891
 Mecopodini Walker, 1871
 Anoedopoda Karsch, 1891
 Arachnacris Giebel, 1861
 Austromecopoda Rentz, Su & Ueshima, 2006
 Characta Redtenbacher, 1892
 Eumecopoda Hebard, 1922
 Mecopoda Serville, 1831
 Pomatonotini Willemse, 1961
 Pomatonota Burmeister, 1838
 Sexavaini Karny, 1924
 Albertisiella Griffini, 1908
 Dasyphleps Karsch, 1891
 Diaphlebus Karsch, 1891
 Huona Kuthy, 1910
 Mossula Walker, 1869
 Mossuloides Willemse, 1940
 Ocica Walker, 1869
 Paradiaphlebus Bolívar, 1903
 Paramossula Willemse, 1940
 Paraphrictidea Willemse, 1933
 Phrictaeformia Willemse, 1961
 Phrictaetypus Brunner von Wattenwyl, 1898
 Phrictidea Bolívar, 1911
 Pseudophrictaetypus Willemse, 1961
 Segestes Stål, 1877
 Segestidea Bolívar, 1903
 Sexava Walker, 1870
 Tabariini Braun, Chamorro Rengifo & Morris, 2009
 Encentra Redtenbacher, 1892
 Rhammatopoda Redtenbacher, 1892
 Tabaria Walker, 1870
 incertae sedis
 Afromecopoda Uvarov, 1940
 Apteroscirtus Karsch, 1891
 Aulocrania Uvarov, 1940
 Biroa Bolívar, 1903
 Charisoma Bolívar, 1903
 Corycoides Uvarov, 1939
 Diaphlebopsis Karny, 1931
 Elumiana Uvarov, 1940
 Euthypoda Karsch, 1886
 Gressittiella Willemse, 1961
 Gymnoscirtus Karsch, 1891
 Ityocephala Redtenbacher, 1892
 Kheilia Bolívar, 1898
 Leptophyoides Willemse, 1961
 Neodiaphlebus Kästner, 1934
 Pachysmopoda Karsch, 1886
 Paradiaphlebopsis Kästner, 1934
 Philoscirtus Karsch, 1896
 Pseudophyllanax Walker, 1869
 Vetralla Walker, 1869
 Zacatula Walker, 1870

См. также 
 Acridoxena hewaniana

Примечания

Литература 
 Beier M. 1960. Orthoptera, Tettigoniidae, Pseudophyllinae II. Das Tierreich, 74, 1—396.

Ссылки 
 Orthoptera subfamily Mecopodinae. orthoptera.speciesfile.org
 subfamily Mecopodinae. biolib.cz

Настоящие кузнечики
Подсемейства насекомых